Beyoncé The Ultimate Performer — пятый официальный DVD американской певицы Бейонсе, издан в 26 ноября 2006 году. DVD содержит видео с концертов в Японии, Франции, Великобритании и Нью-Йорке. В бонусные материалы вошли фотосессия певицы, фотографии со съемок клипа и сам клип на песню «Ring the Alarm». 31 августа 2010 году DVD был переиздан.

Содержание 
 Видео:
 «Irreplaceable» & «Ring the Alarm» (Live from Budokan, Japan)
 «Déjà Vu» & «Crazy in Love» (Live from Robin Hood Benefit, NYC)
 «Interview & Performance» (Live on Good Morning America)
 «Baby Boy» & «Naughty Girl» (Live from Cipriani Wall Street Serires)
 «Dangerously in Love 2» (Live at Wembley)

 DVD бонус
 Photo Shoots
 The making of «Ring the Alarm»
 «Ring the Alarm» (music video)

Чарты

Примечания 

Альбомы Бейонсе